Greenbush Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Greenbush Township du comté de Ward dans le Dakota du Nord.
 Greenbush Township du comté de Warren dans l'Illinois.
  du comté d'Alcona dans le Michigan.
  du comté de Clinton dans le Michigan
  du comté de Mille Lacs dans le Minnesota.

Homonymie de townships